Il singolare dell'Open Sud de France 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Tomáš Berdych ma è stato costretto a non partecipare per un infortunio.Richard Gasquet ha sconfitto in finale il connazionale Benoît Paire per 6-2, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Tomáš Berdych (non partecipa per infortunio)
  Janko Tipsarević (secondo turno)
  Richard Gasquet (campione)
  Gilles Simon (quarti di finale)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno)

  Julien Benneteau (quarti di finale)
  Viktor Troicki (ritirato, secondo turno)
  Benoît Paire (finale)
  Paul-Henri Mathieu (primo turno)

Qualificati 

  Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)
  Arnau Brugués-Davi (secondo turno)

  Guillermo Olaso (primo turno)
  Florent Serra (primo turno)

Lucky Loser

  Kenny de Schepper (primo turno)

Wildcard 

  Julien Benneteau (quarti di finale)
  Adrian Mannarino (primo turno)

  Lucas Pouille (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2013
ATP World Tour 2013